Als Canopus-Klasse werden mehrere Schiffsklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 eine Klasse von neun Segellinienschiffen, siehe Canopus-Klasse (1825)
 eine Klasse von sechs Einheitslinienschiffen, siehe Canopus-Klasse (1897)